Мато́рин — русская фамилия.

Известные носители:

Мужчины 
 Маторин, Владимир Анатольевич (род. 1948) — российский оперный певец (бас).
 Маторин, Михаил Владимирович (1901—1976) — русский советский художник.
 Маторин, Николай Михайлович (1898—1936) — этнограф и фольклорист.

Женщины 
 Маторина, Валерия Александровна (1937—2012) — украинская переводчица.

См. также 
 Моторин